Мировая серия 1982 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1982 года. Победителем стала команда «Сент-Луис Кардиналс», обыгравшая «Милуоки Брюэрс» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 12 октября 1982 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #2 
 Дата: 13 октября 1982 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #3 
 Дата: 15 октября 1982 года
 Стадион: County Stadium

Игра #4 
 Дата: 16 октября 1982 года
 Стадион: County Stadium

Игра #5 
 Дата: 17 октября 1982 года
 Стадион: County Stadium

Игра #6 
 Дата: 19 октября 1982 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #7 
 Дата: 20 октября 1982 года
 Стадион: Busch Stadium II

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1982
 Финальная серия Национальной лиги 1982

Ссылки 
 Мировая серия 1982 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1982 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1982
Спортивные соревнования в Сент-Луисе
Спортивные соревнования в Милуоки